Ay Jalisco no te rajes ist ein mexikanisches Lied, das von Ernesto M. Cortázar geschrieben und von Manuel Esperón komponiert wurde. Es ist das Titellied des gleichnamigen mexikanischen Films, der 1941 uraufgeführt wurde. Die Originalfassung des Liedes ist von Jorge Negrete, der auch die Hauptrolle in dem gleichnamigen Film spielte.

Inhalt 
Das Lied preist den mexikanischen Bundesstaat Jalisco und seine innige Verbindung zur Hauptstadt Guadalajara.

Versionen 
Das Lied wurde von diversen mexikanischen Künstlern wie Lola Beltrán und Vicente Fernández ebenso aufgenommen wie von international bekannten Stars wie Plácido Domingo und Julio Iglesias. Das Lied wurde im Walt-Disney-Film Drei Caballeros von (den Sprechern für) Donald Duck, José Carioca und Panchito mit englischem Text gesungen.

Text

Einzelnachweise 

Lied 1941
Musik (Mexiko)